Юньчэн (运城) — городской округ в провинции Шаньси (КНР)
 Юньчэн (Хэцзэ) (郓城) — уезд городского округа Хэцзэ провинции Шаньдун (КНР)
 Юньчэн (Юньфу) (云城) — район городского подчинения городского округа Юньфу провинции Гуандун (КНР)